Черницький — українське і білоруське прізвище.

Відомі носії 
 Черницький Віталій Михайлович (* 1948) — російський музикант і композитор.
 Черницький Ігор Михайлович (* 1953) — український актор, кінорежисер.

Українські прізвища
Білоруські прізвища